Вратислав II од Чешке (Чешка, 1035 - Чешка, 14. јануар 1092) је био војвода Бохемије. Био је син Вратислава I и Јудите од Швајнфурта. Након очеве смрти 1055. је постао војвода Оломоуца. Посвађао се са својим братом Збигњевом II, па је протеран у Угарску. Одатле се вратио уз мађарску војну помоћ, преузео власт над Моравском, а потом се помирио с братом. Од њега је 1061. наследио кнежевско трон и власт над Чешком. Био је веран савезник римско-њемачког цара Хајнриха IV у спору у инвеститури и учестовово у његовом походу на Рим; упркос тога је настојао да одржи добре односе са папама и никада није признао Клемента III. Хајнрих му је свеједно године 1085. дао титулу краља, иако она није била наследна. Умро је од ране задобијене у лову. Накратко га је наследио брат Конрад I, а после њега је кнез постао син Братислав II.

Породично стабло 

Умрли 1092.
Пшемисловићи
Војводе Чешке